

Населені пункти та їхні частини

 Чижувка — село в гміні Тшебіня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Чижувка — село в гміні Стара Блотниця Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Чижувка — лісова осада в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки